Alphonse V peut désigenr :
 Alphonse V de León, dit le Noble, roi de León de 999 à 1028 ;
 Alphonse V d'Aragon, dit le Magnanime ou le Grand, roi d'Aragon de 1415 à 1458 ;
 Alphonse V de Portugal, dit l'Africain, roi du Portugal de 1438 à 1481.